Spolia (kořist) je latinské slovo, které se vyskytuje v následujících kontextech:

 Vítězná kořist
 Spolia opima, zbraně ukořistěné od nepřátelského velitele
 Spolia, znovu využité části staveb

Reference 

Wikipedie:Rozcestníky